Забайкальский край по состоянию на 1 января 2021 года включает 876 населённых пунктов, в том числе:
 47 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
 10 городов;
 37 посёлков городского типа (рабочих посёлков).
 829 сельских населённых пунктов, в том числе 718 сёл, 38 посёлков (сельского типа), 50 посёлков при станции, 6 станций, 7 разъездов, 2 хутора и 8 населённых пунктов без категории (по данным переписи населения 2010 года — 750 сельских населённых пунктов, из них 8 без населения).

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства края 31 району (муниципальным районам), в том числе 3 района входят в состав Агинского Бурятского округа (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 4 городских округа, 2 муниципальных округа и 29 муниципальных районов, в том числе 3 муниципальных района и 1 городской округ относятся к Агинскому Бурятскому округу).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года , численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Населённые пункты краевого подчинения 
Согласно Согласно Уставу Забайкальского края, Закону «Об административно-территориальном устройстве Забайкальского края» и реестру населённые пункты краевого значения (подчинения) отсутствуют, город Чита и пгт ЗАТО Горный расположены на территории Читинского и, соответственно, Улётовского районов (с точки зрения муниципального устройства представляют городские округа).

Тем не менее, согласно ОКАТО Чита определяется как город краевого подчинения Забайкальского края, а Горный как посёлок городского типа краевого подчинения Забайкальского края, находящийся в ведении федеральных органов государственной власти и управления.

Районы 
О населённых пунктах, входящих в состав районов административно-территориальной единицы с особым статусом Агинского Бурятского округа, см.:

 Населённые пункты Агинского Бурятского округа.

Акшинский

Александрово-Заводский

Балейский

Борзинский

Газимуро-Заводский

Забайкальский

Каларский (Каларский муниципальный округ)

Калганский

Карымский

Краснокаменский

Красночикойский

Кыринский

Могочинский

Нерчинский

Нерчинско-Заводский

Оловяннинский

Ононский

Петровск-Забайкальский 
С точки зрения муниципального устройства на территории Петровск-Забайкальского района расположены Петровск-Забайкальский муниципальный район и городской округ город Петровск-Забайкальский.

Приаргунский (Приаргунский муниципальный округ)

Сретенский

Тунгиро-Олёкминский

Тунгокоченский

Улётовский 
С точки зрения муниципального устройства на территории Улётовского района расположены Улётовский муниципальный район и городской округ ЗАТО посёлок Горный.

Хилокский

Чернышевский

Читинский 
С точки зрения муниципального устройства на территории Читинского района расположены Читинский муниципальный район и городской округ город Чита.

Шелопугинский

Шилкинский

См. также 
 Административно-территориальное деление Забайкальского края
 Городские населённые пункты Забайкальского края

Примечания 

Забайкальский край